A Equipe taiwanesa representa o Taipei chinesa na Fed Cup de tênis. Atualmente compete na Zona Asiática.

Historia 
A Taipei chinesa competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1972. Seus melhores resultados foi a segunda rodada de 1981.

Ver também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Taiwanesa de Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis